Karsibór ist
 der Name eines Stadtteils von Swinemünde in der polnischen Woiwodschaft Westpommern, siehe Karsibór
 eine polnische Insel im Stettiner Haff, siehe Karsibór (Insel)
 der Name zweier Dörfer in der polnischen Woiwodschaft Westpommern:
 Karsibór (Brzeżno) (ehemals Karsbaum, Kreis Belgard-Schivelbein)
 Karsibór (Wałcz) (ehemals Keßburg, Kreis Deutsch Krone)
 Name eines polnischen Fährschiffstyps, siehe Karsibór